|-
|(124001)||2001 FB77|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,111|| align=right|7,50|| align=right|5,373||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124002)||2001 FX77|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,074|| align=right|11,12|| align=right|5,301||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124003)||2001 FP79|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,095|| align=right|17,01|| align=right|5,511||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124004)||2001 FG81|| align=right|14,1|| align=right|3,019|| align=right|0,029|| align=right|9,47|| align=right|5,245||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124005)||2001 FK81|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|7,49|| align=right|5,390||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124006)||2001 FT86|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,086|| align=right|13,80|| align=right|5,383||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124007)||2001 FQ88|| align=right|16,2|| align=right|3,142|| align=right|0,123|| align=right|1,88|| align=right|5,567||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124008)||2001 FR90|| align=right|15,3|| align=right|3,100|| align=right|0,116|| align=right|2,25|| align=right|5,458||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124009)||2001 FS91|| align=right|15,2|| align=right|2,995|| align=right|0,043|| align=right|4,70|| align=right|5,183||MBA||16. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124010)||2001 FT91|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,121|| align=right|6,46|| align=right|5,518||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124011)||2001 FK94|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,052|| align=right|10,86|| align=right|5,693||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124012)||2001 FK96|| align=right|14,7|| align=right|3,078|| align=right|0,037|| align=right|10,77|| align=right|5,400||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124013)||2001 FK101|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,108|| align=right|22,35|| align=right|5,490||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124014)||2001 FS101|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,088|| align=right|8,53|| align=right|5,375||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124015)||2001 FE102|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,133|| align=right|12,44|| align=right|5,188||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124016)||2001 FJ103|| align=right|15,3|| align=right|3,139|| align=right|0,096|| align=right|0,32|| align=right|5,560||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124017)||2001 FP105|| align=right|15,3|| align=right|2,913|| align=right|0,051|| align=right|2,05|| align=right|4,972||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124018)||2001 FU106|| align=right|15,4|| align=right|2,923|| align=right|0,024|| align=right|2,93|| align=right|4,996||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124019)||2001 FT107|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,238|| align=right|11,39|| align=right|5,311||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124020)||2001 FP109|| align=right|15,2|| align=right|3,156|| align=right|0,104|| align=right|1,44|| align=right|5,605||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124021)||2001 FT110|| align=right|14,7|| align=right|3,207|| align=right|0,159|| align=right|1,04|| align=right|5,743||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124022)||2001 FU110|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,069|| align=right|0,61|| align=right|5,170||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124023)||2001 FK112|| align=right|15,2|| align=right|3,165|| align=right|0,231|| align=right|6,11|| align=right|5,630||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124024)||2001 FO112|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,125|| align=right|10,17|| align=right|5,361||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124025)||2001 FV114|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,050|| align=right|11,91|| align=right|5,363||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124026)||2001 FZ115|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,115|| align=right|3,92|| align=right|5,757||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124027)||2001 FS117|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,227|| align=right|11,96|| align=right|5,681||MBA||19. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124028)||2001 FB119|| align=right|14,7|| align=right|2,991|| align=right|0,052|| align=right|7,76|| align=right|5,173||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124029)||2001 FG121|| align=right|15,1|| align=right|3,038|| align=right|0,089|| align=right|10,23|| align=right|5,294||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124030)||2001 FN121|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,114|| align=right|13,98|| align=right|5,456||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124031)||2001 FC124|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,230|| align=right|15,56|| align=right|5,506||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124032)||2001 FN126|| align=right|15,1|| align=right|3,203|| align=right|0,101|| align=right|15,94|| align=right|5,732||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124033)||2001 FP127|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,095|| align=right|21,71|| align=right|5,436||MBA||29. března 2001||Bagnall Beach||G. Crawford
|-
|(124034)||2001 FX129|| align=right|14,6|| align=right|3,033|| align=right|0,066|| align=right|3,91|| align=right|5,282||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124035)||2001 FK131|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,184|| align=right|11,55|| align=right|5,613||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124036)||2001 FZ132|| align=right|14,2|| align=right|3,221|| align=right|0,064|| align=right|10,33|| align=right|5,779||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124037)||2001 FU133|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,144|| align=right|6,03|| align=right|5,606||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124038)||2001 FN134|| align=right|15,2|| align=right|2,998|| align=right|0,178|| align=right|2,11|| align=right|5,191||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124039)||2001 FE135|| align=right|13,7|| align=right|3,128|| align=right|0,186|| align=right|19,65|| align=right|5,531||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124040)||2001 FX137|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,103|| align=right|15,46|| align=right|5,644||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124041)||2001 FU138|| align=right|14,3|| align=right|3,114|| align=right|0,122|| align=right|15,86|| align=right|5,496||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124042)||2001 FF140|| align=right|15,8|| align=right|3,114|| align=right|0,152|| align=right|1,41|| align=right|5,493||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124043)||2001 FH140|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,039|| align=right|10,11|| align=right|5,421||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124044)||2001 FB141|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,225|| align=right|8,31|| align=right|4,560||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124045)||2001 FL141|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,255|| align=right|3,41|| align=right|5,359||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124046)||2001 FP141|| align=right|14,8|| align=right|3,231|| align=right|0,075|| align=right|8,24|| align=right|5,807||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124047)||2001 FP143|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,061|| align=right|16,18|| align=right|5,559||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124048)||2001 FH146|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,032|| align=right|9,53|| align=right|5,554||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124049)||2001 FJ146|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,048|| align=right|11,88|| align=right|5,526||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124050)||2001 FJ148|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,107|| align=right|13,94|| align=right|5,674||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124051)||2001 FU150|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,031|| align=right|9,64|| align=right|5,383||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124052)||2001 FM152|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,155|| align=right|6,30|| align=right|5,495||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124053)||2001 FM153|| align=right|14,6|| align=right|2,786|| align=right|0,351|| align=right|9,58|| align=right|4,650||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124054)||2001 FO155|| align=right|14,3|| align=right|3,094|| align=right|0,058|| align=right|9,72|| align=right|5,441||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124055)||2001 FJ160|| align=right|14,0|| align=right|3,159|| align=right|0,122|| align=right|11,21|| align=right|5,615||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124056)||2001 FW160|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,186|| align=right|8,14|| align=right|5,349||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124057)||2001 FH162|| align=right|15,3|| align=right|3,002|| align=right|0,200|| align=right|1,75|| align=right|5,200||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124058)||2001 FH164|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,064|| align=right|1,65|| align=right|5,472||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124059)||2001 FL166|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,059|| align=right|1,60|| align=right|5,386||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124060)||2001 FZ167|| align=right|16,0|| align=right|3,009|| align=right|0,084|| align=right|2,59|| align=right|5,218||MBA||20. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124061)||2001 FW168|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,101|| align=right|10,01|| align=right|5,100||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124062)||2001 FG169|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,208|| align=right|15,58|| align=right|5,651||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124063)||2001 FL171|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,190|| align=right|18,48|| align=right|5,545||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124064)||2001 FQ171|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,205|| align=right|17,22|| align=right|5,473||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124065)||2001 FO172|| align=right|15,1|| align=right|3,109|| align=right|0,229|| align=right|16,45|| align=right|5,481||MBA||25. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124066)||2001 FG175|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,225|| align=right|15,00|| align=right|5,480||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124067)||2001 FK175|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,148|| align=right|18,51|| align=right|5,444||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124068)||2001 FX175|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,108|| align=right|12,53|| align=right|5,131||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124069)||2001 FY176|| align=right|14,5|| align=right|3,110|| align=right|0,121|| align=right|15,70|| align=right|5,483||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124070)||2001 FZ176|| align=right|13,9|| align=right|3,193|| align=right|0,120|| align=right|14,21|| align=right|5,705||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124071)||2001 FW192|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,059|| align=right|10,37|| align=right|5,633||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124072)||2001 FG194|| align=right|14,2|| align=right|3,238|| align=right|0,170|| align=right|18,08|| align=right|5,826||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124073)||2001 GJ1|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,110|| align=right|23,96|| align=right|5,635||MBA||13. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124074)||2001 GR1|| align=right|14,4|| align=right|3,078|| align=right|0,134|| align=right|14,09|| align=right|5,400||MBA||15. dubna 2001||Kanab||E. Sheridan
|-
|(124075)||2001 GT1|| align=right|16,1|| align=right|3,068|| align=right|0,136|| align=right|0,48|| align=right|5,373||MBA||15. dubna 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(124076)||2001 GG3|| align=right|15,7|| align=right|1,976|| align=right|0,090|| align=right|24,83|| align=right|2,778||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124077)||2001 GJ3|| align=right|16,0|| align=right|1,911|| align=right|0,028|| align=right|24,12|| align=right|2,642||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124078)||2001 GM3|| align=right|16,0|| align=right|1,919|| align=right|0,068|| align=right|26,15|| align=right|2,659||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124079)||2001 GQ3|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,117|| align=right|28,44|| align=right|5,625||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124080)||2001 GO4|| align=right|15,5|| align=right|1,967|| align=right|0,146|| align=right|24,52|| align=right|2,758||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124081)||2001 GY4|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,197|| align=right|24,27|| align=right|5,437||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124082)||2001 GV6|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,085|| align=right|22,53|| align=right|5,579||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124083)||2001 GC11|| align=right|15,6|| align=right|2,118|| align=right|0,182|| align=right|4,62|| align=right|3,081||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124084)||2001 HP7|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,143|| align=right|2,69|| align=right|5,531||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(124085)||2001 HR8|| align=right|15,8|| align=right|1,896|| align=right|0,105|| align=right|23,33|| align=right|2,610||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124086)||2001 HZ11|| align=right|14,7|| align=right|3,239|| align=right|0,269|| align=right|2,95|| align=right|5,828||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124087)||2001 HY15|| align=right|14,9|| align=right|3,205|| align=right|0,140|| align=right|6,10|| align=right|5,738||MBA||23. dubna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(124088)||2001 HP16|| align=right|16,4|| align=right|1,915|| align=right|0,070|| align=right|22,87|| align=right|2,649||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124089)||2001 HZ19|| align=right|14,1|| align=right|3,149|| align=right|0,245|| align=right|26,44|| align=right|5,587||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124090)||2001 HZ24|| align=right|15,6|| align=right|3,155|| align=right|0,048|| align=right|1,22|| align=right|5,604||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124091)||2001 HD27|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,217|| align=right|18,02|| align=right|5,547||MBA||27. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(124092)||2001 HJ32|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,185|| align=right|14,82|| align=right|5,442||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124093)||2001 HB33|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,165|| align=right|10,59|| align=right|5,647||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124094)||2001 HK33|| align=right|15,2|| align=right|3,086|| align=right|0,079|| align=right|4,53|| align=right|5,421||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124095)||2001 HL33|| align=right|15,1|| align=right|3,161|| align=right|0,174|| align=right|1,17|| align=right|5,620||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124096)||2001 HT40|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,188|| align=right|16,02|| align=right|5,315||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124097)||2001 HZ40|| align=right|13,6|| align=right|3,206|| align=right|0,138|| align=right|20,79|| align=right|5,739||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124098)||2001 HE41|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,246|| align=right|16,45|| align=right|5,560||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124099)||2001 HG41|| align=right|14,5|| align=right|3,134|| align=right|0,238|| align=right|16,73|| align=right|5,548||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124100)||2001 HS41|| align=right|13,8|| align=right|3,961|| align=right|0,257|| align=right|9,47|| align=right|7,883||HLD||30. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124101)||2001 HX41|| align=right|14,2|| align=right|3,038|| align=right|0,089|| align=right|4,13|| align=right|5,294||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124102)||2001 HG43|| align=right|15,5|| align=right|3,080|| align=right|0,157|| align=right|1,66|| align=right|5,404||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124103)||2001 HO43|| align=right|15,4|| align=right|3,202|| align=right|0,159|| align=right|3,52|| align=right|5,729||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124104)||2001 HJ46|| align=right|17,2|| align=right|2,234|| align=right|0,163|| align=right|2,93|| align=right|3,339||MBA||17. dubna 2001||St. Veran||St. Veran
|-
|(124105)||2001 HN48|| align=right|14,8|| align=right|3,149|| align=right|0,185|| align=right|17,13|| align=right|5,588||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124106)||2001 HH49|| align=right|14,2|| align=right|3,225|| align=right|0,166|| align=right|26,15|| align=right|5,792||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124107)||2001 HX49|| align=right|14,0|| align=right|3,167|| align=right|0,198|| align=right|27,56|| align=right|5,636||MBA||21. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124108)||2001 HD50|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,077|| align=right|10,67|| align=right|5,579||MBA||21. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124109)||2001 HK50|| align=right|15,0|| align=right|3,136|| align=right|0,191|| align=right|16,60|| align=right|5,552||MBA||22. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124110)||2001 HK53|| align=right|15,1|| align=right|3,003|| align=right|0,099|| align=right|8,88|| align=right|5,203||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124111)||2001 HQ53|| align=right|14,7|| align=right|3,201|| align=right|0,139|| align=right|6,34|| align=right|5,728||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124112)||2001 HB54|| align=right|16,9|| align=right|1,899|| align=right|0,077|| align=right|22,05|| align=right|2,616||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124113)||2001 HT54|| align=right|17,0|| align=right|2,133|| align=right|0,205|| align=right|4,75|| align=right|3,114||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124114)||2001 HX65|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,102|| align=right|17,96|| align=right|5,684||MBA||21. dubna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124115)||2001 JH4|| align=right|17,0|| align=right|2,211|| align=right|0,222|| align=right|5,01|| align=right|3,287||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124116)||2001 JS6|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,169|| align=right|7,16|| align=right|5,492||MBA||14. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124117)||2001 JX6|| align=right|14,6|| align=right|3,228|| align=right|0,104|| align=right|5,13|| align=right|5,800||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124118)||2001 JK8|| align=right|14,0|| align=right|3,242|| align=right|0,045|| align=right|16,63|| align=right|5,837||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124119)||2001 JU10|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,087|| align=right|10,15|| align=right|5,409||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124120)||2001 KR2|| align=right|16,8|| align=right|2,254|| align=right|0,271|| align=right|5,79|| align=right|3,382||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124121)||2001 KV2|| align=right|17,0|| align=right|1,912|| align=right|0,114|| align=right|24,53|| align=right|2,642||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124122)||2001 KY2|| align=right|16,3|| align=right|1,912|| align=right|0,092|| align=right|22,86|| align=right|2,642||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124123)||2001 KE3|| align=right|14,7|| align=right|3,212|| align=right|0,141|| align=right|6,11|| align=right|5,756||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124124)||2001 KC4|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,174|| align=right|11,10|| align=right|5,599||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124125)||2001 KB6|| align=right|16,3|| align=right|2,177|| align=right|0,210|| align=right|2,38|| align=right|3,212||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124126)||2001 KE9|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,182|| align=right|17,31|| align=right|5,515||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124127)||2001 KP13|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,244|| align=right|7,56|| align=right|3,396||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124128)||2001 KZ15|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,192|| align=right|18,47|| align=right|5,497||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124129)||2001 KF21|| align=right|15,2|| align=right|3,194|| align=right|0,131|| align=right|6,29|| align=right|5,709||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124130)||2001 KN45|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,213|| align=right|5,59|| align=right|3,669||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124131)||2001 KZ50|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,135|| align=right|15,07|| align=right|5,619||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124132)||2001 KK57|| align=right|16,5|| align=right|2,173|| align=right|0,195|| align=right|6,81|| align=right|3,202||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124133)||2001 KX64|| align=right|14,4|| align=right|3,172|| align=right|0,091|| align=right|18,50|| align=right|5,649||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124134)||2001 KA72|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,174|| align=right|4,08|| align=right|3,213||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124135)||2001 LS|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,257|| align=right|14,70|| align=right|3,583||MBA||14. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124136)||2001 LT2|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,270|| align=right|5,15|| align=right|3,370||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124137)||2001 LQ5|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,188|| align=right|8,36|| align=right|3,401||MBA||15. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124138)||2001 LE12|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,146|| align=right|6,30|| align=right|3,312||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124139)||2001 LL12|| align=right|16,0|| align=right|2,028|| align=right|0,171|| align=right|8,27|| align=right|2,888||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124140)||2001 LT17|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,129|| align=right|5,51|| align=right|3,248||MBA||3. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124141)||2001 LL18|| align=right|15,4|| align=right|1,925|| align=right|0,083|| align=right|23,67|| align=right|2,671||MBA||14. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124142)||2001 ME2|| align=right|16,5|| align=right|1,915|| align=right|0,027|| align=right|25,50|| align=right|2,649||MBA||18. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124143)||2001 ME5|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,252|| align=right|1,76|| align=right|3,551||MBA||21. června 2001||Calar Alto||Calar Alto
|-
|(124144)||2001 MG11|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,249|| align=right|10,63|| align=right|3,566||MBA||20. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124145)||2001 MN11|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,257|| align=right|11,99|| align=right|3,717||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124146)||2001 MQ12|| align=right|16,6|| align=right|2,284|| align=right|0,273|| align=right|0,46|| align=right|3,452||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124147)||2001 MW13|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,077|| align=right|8,92|| align=right|3,302||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124148)||2001 MU20|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,194|| align=right|4,90|| align=right|3,335||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124149)||2001 MG22|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,158|| align=right|5,38|| align=right|3,397||MBA||28. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124150)||2001 NV3|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,163|| align=right|5,63|| align=right|3,633||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124151)||2001 NX4|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,145|| align=right|2,67|| align=right|3,457||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124152)||2001 NX6|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,167|| align=right|6,34|| align=right|3,572||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124153)||2001 NT7|| align=right|16,5|| align=right|2,183|| align=right|0,156|| align=right|4,24|| align=right|3,225||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124154)||2001 NA9|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,196|| align=right|2,79|| align=right|5,576||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124155)||2001 NU19|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,205|| align=right|3,96|| align=right|3,489||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124156)||2001 NJ21|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,255|| align=right|3,14|| align=right|3,565||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124157)||2001 NE22|| align=right|16,4|| align=right|2,341|| align=right|0,186|| align=right|3,83|| align=right|3,581||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124158)||2001 OV2|| align=right|16,8|| align=right|2,317|| align=right|0,338|| align=right|6,00|| align=right|3,527||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124159)||2001 OB4|| align=right|19,7|| align=right|2,329|| align=right|0,229|| align=right|6,39|| align=right|3,554||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124160)||2001 OD7|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,248|| align=right|9,48|| align=right|3,584||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124161)||2001 OK12|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,200|| align=right|12,35|| align=right|3,633||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124162)||2001 OQ13|| align=right|16,8|| align=right|2,266|| align=right|0,273|| align=right|7,22|| align=right|3,410||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124163)||2001 OG14|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,153|| align=right|6,40|| align=right|3,380||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124164)||2001 OT15|| align=right|17,2|| align=right|2,184|| align=right|0,179|| align=right|6,66|| align=right|3,228||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124165)||2001 ON16|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,344|| align=right|8,00|| align=right|3,499||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124166)||2001 OE18|| align=right|16,5|| align=right|2,202|| align=right|0,077|| align=right|2,72|| align=right|3,268||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124167)||2001 OM18|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,175|| align=right|5,37|| align=right|3,469||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124168)||2001 OQ18|| align=right|16,9|| align=right|2,282|| align=right|0,137|| align=right|6,72|| align=right|3,447||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124169)||2001 OD21|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,202|| align=right|2,32|| align=right|3,787||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124170)||2001 OL21|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,253|| align=right|2,48|| align=right|3,549||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124171)||2001 OU21|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,250|| align=right|5,73|| align=right|3,596||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124172)||2001 OY23|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,292|| align=right|6,72|| align=right|3,435||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124173)||2001 OJ24|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,173|| align=right|3,30|| align=right|3,360||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124174)||2001 OR24|| align=right|13,8|| align=right|3,947|| align=right|0,249|| align=right|2,22|| align=right|7,842||HLD||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124175)||2001 OB26|| align=right|16,2|| align=right|2,216|| align=right|0,139|| align=right|4,46|| align=right|3,298||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124176)||2001 OJ32|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,157|| align=right|5,87|| align=right|3,492||MBA||24. července 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(124177)||2001 OK37|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,122|| align=right|7,42|| align=right|3,533||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124178)||2001 OJ40|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,130|| align=right|7,70|| align=right|3,548||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124179)||2001 OY44|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,091|| align=right|5,62|| align=right|3,407||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124180)||2001 OY45|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,076|| align=right|4,33|| align=right|3,395||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124181)||2001 OD46|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,145|| align=right|5,86|| align=right|3,462||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124182)||2001 OJ50|| align=right|17,2|| align=right|2,296|| align=right|0,189|| align=right|4,91|| align=right|3,478||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124183)||2001 OE52|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,184|| align=right|7,85|| align=right|3,307||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124184)||2001 OT55|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|5,61|| align=right|3,358||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124185)||2001 OP56|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,128|| align=right|6,86|| align=right|3,469||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124186)||2001 OH57|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,169|| align=right|5,03|| align=right|3,402||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124187)||2001 OL59|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,128|| align=right|7,71|| align=right|3,305||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124188)||2001 OM60|| align=right|17,4|| align=right|2,250|| align=right|0,120|| align=right|1,85|| align=right|3,373||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124189)||2001 OS61|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,126|| align=right|3,57|| align=right|3,383||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124190)||2001 OC63|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,159|| align=right|4,68|| align=right|3,445||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124191)||2001 OO63|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,184|| align=right|6,41|| align=right|3,369||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124192)||2001 OM65|| align=right|16,2|| align=right|2,158|| align=right|0,283|| align=right|5,82|| align=right|3,170||MBA||26. července 2001||Moletai||Moletai
|-
|(124193)||2001 OS68|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,106|| align=right|6,09|| align=right|3,407||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124194)||2001 OY72|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,179|| align=right|4,46|| align=right|3,437||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124195)||2001 OZ72|| align=right|16,8|| align=right|2,425|| align=right|0,277|| align=right|6,42|| align=right|3,776||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124196)||2001 OO73|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,136|| align=right|6,95|| align=right|3,495||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124197)||2001 OQ74|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,237|| align=right|24,19|| align=right|3,559||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124198)||2001 OH77|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,286|| align=right|0,30|| align=right|3,580||MBA||18. července 2001||Mauna Kea||D. J. Tholen
|-
|(124199)||2001 OV78|| align=right|16,3|| align=right|2,233|| align=right|0,205|| align=right|6,86|| align=right|3,335||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124200)||2001 OM81|| align=right|15,3|| align=right|2,471|| align=right|0,366|| align=right|8,73|| align=right|3,883||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124201)||2001 OJ85|| align=right|16,1|| align=right|2,212|| align=right|0,226|| align=right|5,00|| align=right|3,290||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124202)||2001 OT85|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,152|| align=right|6,41|| align=right|3,383||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124203)||2001 OQ86|| align=right|17,0|| align=right|2,347|| align=right|0,212|| align=right|2,18|| align=right|3,594||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124204)||2001 OP92|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,153|| align=right|7,51|| align=right|3,364||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124205)||2001 OA94|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,232|| align=right|2,49|| align=right|3,301||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124206)||2001 OX95|| align=right|17,0|| align=right|2,165|| align=right|0,063|| align=right|6,24|| align=right|3,185||MBA||27. července 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(124207)||2001 OK97|| align=right|16,7|| align=right|2,299|| align=right|0,182|| align=right|3,49|| align=right|3,485||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124208)||2001 OR97|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,135|| align=right|6,22|| align=right|3,636||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124209)||2001 OM98|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,234|| align=right|6,45|| align=right|3,333||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124210)||2001 OU100|| align=right|16,1|| align=right|2,234|| align=right|0,176|| align=right|5,21|| align=right|3,338||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124211)||2001 OC101|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,173|| align=right|3,42|| align=right|3,564||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124212)||2001 OO102|| align=right|16,9|| align=right|2,252|| align=right|0,134|| align=right|5,03|| align=right|3,379||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124213)||2001 OX106|| align=right|16,1|| align=right|2,154|| align=right|0,226|| align=right|3,20|| align=right|3,161||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124214)||2001 OB111|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,104|| align=right|7,94|| align=right|3,617||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124215)||2001 OJ111|| align=right|16,7|| align=right|2,321|| align=right|0,143|| align=right|4,71|| align=right|3,536||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124216)||2001 PZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,171|| align=right|0,150|| align=right|3,66|| align=right|3,198||MBA||7. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124217)||2001 PV5|| align=right|16,5|| align=right|2,242|| align=right|0,176|| align=right|5,85|| align=right|3,356||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124218)||2001 PY5|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|5,51|| align=right|3,548||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124219)||2001 PN6|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,183|| align=right|3,22|| align=right|3,716||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124220)||2001 PQ6|| align=right|17,1|| align=right|2,421|| align=right|0,206|| align=right|0,74|| align=right|3,767||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124221)||2001 PW9|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,179|| align=right|6,07|| align=right|3,460||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124222)||2001 PN10|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,154|| align=right|3,43|| align=right|3,450||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124223)||2001 PD13|| align=right|15,7|| align=right|2,225|| align=right|0,225|| align=right|8,29|| align=right|3,319||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124224)||2001 PF17|| align=right|13,7|| align=right|3,533|| align=right|0,063|| align=right|12,06|| align=right|6,640||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124225)||2001 PO20|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,226|| align=right|10,25|| align=right|3,761||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124226)||2001 PK22|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,191|| align=right|3,17|| align=right|3,547||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124227)||2001 PV22|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,137|| align=right|7,16|| align=right|3,492||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124228)||2001 PT24|| align=right|16,8|| align=right|2,338|| align=right|0,228|| align=right|2,00|| align=right|3,574||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124229)||2001 PX24|| align=right|17,1|| align=right|2,387|| align=right|0,194|| align=right|2,29|| align=right|3,687||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124230)||2001 PH25|| align=right|17,4|| align=right|2,293|| align=right|0,152|| align=right|3,67|| align=right|3,471||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124231)||2001 PJ25|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,206|| align=right|7,62|| align=right|3,474||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124232)||2001 PM26|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,238|| align=right|3,32|| align=right|3,647||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124233)||2001 PX36|| align=right|15,9|| align=right|2,213|| align=right|0,234|| align=right|8,20|| align=right|3,292||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124234)||2001 PP41|| align=right|16,4|| align=right|2,169|| align=right|0,105|| align=right|3,60|| align=right|3,194||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124235)||2001 PB42|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,127|| align=right|6,03|| align=right|3,569||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124236)||2001 PC44|| align=right|17,1|| align=right|2,114|| align=right|0,107|| align=right|1,37|| align=right|3,073||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124237)||2001 PH45|| align=right|16,4|| align=right|2,226|| align=right|0,123|| align=right|7,46|| align=right|3,321||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124238)||2001 PN45|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,239|| align=right|7,80|| align=right|4,008||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124239)||2001 PO45|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,187|| align=right|6,29|| align=right|3,638||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124240)||2001 PP48|| align=right|16,6|| align=right|2,404|| align=right|0,157|| align=right|6,74|| align=right|3,726||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124241)||2001 PS51|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,223|| align=right|1,26|| align=right|3,468||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124242)||2001 PP58|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,090|| align=right|7,53|| align=right|3,529||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124243)||2001 PS61|| align=right|16,9|| align=right|2,280|| align=right|0,131|| align=right|3,90|| align=right|3,442||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124244)||2001 PD62|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,104|| align=right|4,58|| align=right|3,455||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124245)||2001 PS62|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,132|| align=right|3,45|| align=right|3,455||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124246)||2001 PW65|| align=right|16,4|| align=right|2,276|| align=right|0,123|| align=right|4,01|| align=right|3,434||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124247)||2001 QV2|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|5,87|| align=right|3,546||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124248)||2001 QB3|| align=right|16,7|| align=right|2,246|| align=right|0,153|| align=right|5,81|| align=right|3,366||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124249)||2001 QD3|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,180|| align=right|1,26|| align=right|3,903||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124250)||2001 QG3|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,137|| align=right|6,21|| align=right|3,494||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek